Дженифър Джоана Анистън () американска филмова и телевизионна актриса, родена на 11 февруари 1969 г.

Става известна в средата на 1990-те и в началото на XXI век с ролята си на Рейчъл Грийн в популярния американски сериал „Приятели“, за която роля печели „Еми“, „Златен глобус“ и „Наградата на гилдията на актьорите“. От 2012 г. има звезда на Холивудската алея на славата..

Макар че повечето от филмовите ѝ роли са в комедии като „Всемогъщият Брус“, „Офис треска“, „Хората говорят“, „Завръщането на Поли“ и „Раздялата“, тя участва и във филми от други жанрове, като например криминалния трилър „Извън релси“.

Биография 
Дженифър Анистън е родена на 11 февруари 1969 г. в Шърман Оукс, район на Лос Анджелис. Баща ѝ, гръкът Янис Анастасакис (Джон Анистън), е актьор, известен с ролята си в сапунения сериал „Дните на нашия живот“. Той сменя гръцкото си име Анастасакис на по-американски звучащото Анистън. След година, прекарана в Гърция, семейството се връща в САЩ и се установява в Ню Йорк, където баща ѝ печели роля в сапунения сериал „Love of Life“ и по-късно в „Search for Tomorrow“. През 1985 семейството се премества в Лос Анджелис, където баща ѝ вече се снима в „Дните на нашия живот“.

Кариера 
Дженифър Анистън се е снимала в над 50 игрални филма и телевизионни поредици, най-известната от които е „Приятели“. Продуцентите искат да я ангажират за ролята на Моника Гелър, но тя ги убеждава да я вземат за тази на Рейчъл Грийн. Благодарение на ролята си на Рейчъл тя си спечелва световна слава. На 29 юли 2000 г. се омъжва за секссимвола Брад Пит, с когото се разделят в началото на 2005 г.

Има шест номинации за престижната телевизионна награда „Еми“ през периода 2000 – 2009 г., като печели единствено тази през 2002 г. През 2003 г. печели и „Златен глобус“ за ролята си на Рейчъл в ситуационната комедия „Приятели“.

Филмография

За нея

Източници

Външни препратки 

 
 
 

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Американски общественици
Американци от италиански произход
Гърци в САЩ
Родени в Лос Анджелис